Сен-Марселлен-ле-Везон () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Везон-ла-Ромен.

Географическое положение 

Сен-Марселлен-ле-Везон расположен в 39 км к северо-востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Сен-Ромен-ан-Вьеннуа и Пюимера на севере, Фокон на северо-востоке, Моллан-сюр-Увез на востоке, Антрешо на юго-востоке, Кресте на юге, Сегюре и Сабле на юго-западе, Роэ и Везон-ла-Ромен на северо-западе.

Гидрография 
На северо-западе коммуны протекает Лозон, приток Увеза. Увез же пересекает юго-западную часть коммуны.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 340 человек.

Достопримечательности 
 Замок де Толиньян.
 Часовня Сент-Марселлен.

Ссылки 
 Национальный институт статистики